K–129 (629A tervszámú tengeralattjáró), a Szovjet Haditengerészet 629A tervszámú (NATO-kód szerint Golf–II osztályú) dízel-elektromos meghajtású ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjárója
K–129 (667BRD tervszámú tengeralattjáró), a Szovjet haditengerészet 667BRD tervszámú, más néven Kalmar-osztályú (NATO-kód szerint Delta–III osztályú) atommeghajtású ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjárója